

Persone
 Bernardino Siccardi (XVI secolo) – giurista e benefattore italiano
 Ferdinando Siccardi (1833-1906) – avvocato, docente, imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Siccardi (1802-1857) – giurista e politico italiano
 Giuseppe Siccardi (1883-1956) – scultore italiano
 Valentina Siccardi (1982) – cestista italiana

Altro
 Leggi Siccardi – leggi del Regno di Sardegna per la separazione tra Stato e Chiesa